Mesquite, Novi Meksiko
Mesquite Creek, Arizona
El Mesquite (Teksas)
Mesquite, selo plemena Papago Indijanaca Piman
Vicent Nicolau de Mesquito
Julio de Mesquita Filho
mesqite (drvo)
meskvit, vrsta graha
 Júlio Mesquita, općina u brazilskoj saveznoj državi São Paulu
 Mesquite (Concho), banda plemena Concha
 Henrique da Mesquita, jedan od predsjednika FC Porta

Vidi 
 Mesquita